Mirador è un toponimo che può essere riferito a:

Mirador – comune brasiliano dello stato del Maranhão.
Mirador – comune brasiliano dello stato del Paraná.